Dies ist eine Liste der Finanzminister Norwegens. Das Finanzministerium wurde im Mai 1814 gegründet. Seit Oktober 2021 ist Trygve Slagsvold Vedum von der Partei Senterpartiet norwegischer Finanzminister.

Finanzminister (2. März 1814 – 30. November 1814)

Finanz-, Handels- und Zollminister (1814 – 1845)

Finanz- und Zollminister (1846 – 1999)

Finanzminister (seit 2000)

Weblink 
 Liste der norwegischen Finanzminister (norwegisch)

!
Norwegen
Finanzminister